Karol Albert (król Sardynii)
 Karol VII Bawarski